

Cinema 
 White Lies – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 White Lies – film del 1920 diretto da Edward LeSaint
 White Lies – film del 1935 diretto da Leo Bulgakov
 White Lies – film del 1997 diretto da Ken Selden
 White Lies – film televisivo del 1998 diretto da Kari Skogland
 White Lies – film del 2013 diretto da Dana Rotberg

Musica 
 White Lies – gruppo musicale britannico
 White Lies – album dei Deine Lakaien del 2002
 White Lies – album dei LoveHateHero del 2007
 White Lies – singolo di Paul van Dyk del 2007
 White Lies – singolo dei Mr Hudson del 2009
 White Lies – singolo dei Vize e dei Tokio Hotel del 2021

Televisione 
 White Lies – film per la televisione del 1998 diretto da Kari Skogland